Gaillard steht für:

 die Gemeinde Gaillard (Haute-Savoie) im französischen Département Haute-Savoie
 die Gemeinde  Château-Gaillard im französischen Département Ain
 die Burg Château Gaillard im französischen Département Eure (Normandie)
 Gaillard (Georgia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Hôtel Gaillard im 17. Arrondissement von Paris, prunkvolles historistisches Stadtpalais

Gaillard ist der Familienname folgender Personen:
 A. H. Gaillard, französischer Abbé, veröffentlichte eine Untersuchung über Findelkinder, uneheliche Kinder und Waisenkinder
 André Gaillard (Architekt) (1921–2010), Schweizer Architekt
 André Gaillard (Schauspieler) (1927–2019), französischer Schauspieler
 Baptiste Gaillard (* 1982), Schweizer Künstler und Schriftsteller
 Carl Gaillard (1813–1851), deutscher Schriftsteller und Musikjournalist
 Charles Gaillard (1851–1880), französischer Geigenbauer
 Claude Ferdinand Gaillard (1834–1887), französischer Maler
 Cyprien Gaillard (* 1980), Künstler
 Cyril Gaillard (* 1986), französischer Skilangläufer
 Delia Gaillard (* 2006), französische Tennisspielerin
 Eddie Gaillard (* 1970), US-amerikanischer Baseballspieler

 Emmanuel Gaillard (1875–1956), Schweizer Politiker (FDP)
 Eugène Gaillard (1862–1933), französischer Architekt
 Félix Gaillard (1919–1970), französischer Premierminister
 Gabriel-Henri Gaillard (1726–1806), französischer Historiker
 Gustav Adolph Gaillard (1818–1899), Kirchenältester (Ancien) der französischen Kolonie in Berlin

 Jean-Marc Gaillard (* 1980), französischer Skilangläufer
 John Gaillard (1765–1826), US-amerikanischer Politiker
 Lamont Gaillard (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Marcel Gaillard (1886–1947), französischer Maler und Grafiker, Gründer der Gruppe Jeune peinture française
 Marie-Rose Gaillard (* 1944), belgische Radsportlerin
 Marius-François Gaillard (1900–1973), französischer Pianist, Komponist und Dirigent
 Mary Gaillard (* 1939), US-amerikanische theoretische Physikerin
 Micha Gaillard (1957–2010), haitianischer Hochschullehrer und Politiker
 Ottofritz Gaillard (1915–2006), deutscher Regisseur
 Patrick Gaillard (* 1952), französischer Autorennfahrer
 Raymond Gaillard, französischer Unternehmer und Autorennfahrer
 Rémi Gaillard (* 1975), französischer Comedian und Internetberühmtheit
 Rolande Gaillard (1909–2006), Schweizer Lehrerin und Frauenrechtlerin
 Serge Gaillard (* 1955), Schweizer Ökonom
 Slim Gaillard (1916–1991), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Virgile Gaillard (* 1877), französischer Fußballspieler

 Gaillard de Longjumeau, eine französische Adelsfamilie

Für die Etymologie des Namens Gaillard, siehe Gaylord

Siehe auch:
 Galliard